Izabela Francouzská (1. října 1348, Vincennes – 11. září 1372, Pavia) byla hraběnka z Vertusu.

Život 
Izabela se narodila jako poslední jedenáctý potomek budoucího francouzského krále Jana II. a Bony, dcery Jana Lucemburského.

Roku 1360 byla v Miláně provdána za syna milánského vévody Galeazza II. Giana Galeazza, který byl jejím vrstevníkem. Král Jan udělil zeti titul hraběte z Vertusu. Isabela zemřela po dvanáctiletém manželství při porodu syna Karla.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 

Dynastie Valois
Francouzské princezny
Hrabata z Vertusu
Zemřelé v souvislosti s porodem
Narození ve Vincennes
Úmrtí v Pavii
Narození 1. října
Narození v roce 1348
Úmrtí 11. září
Úmrtí v roce 1372
Ženy